Claudio Azzolini (1940-), homme politique italien ;
 Giovanni Bernardino Azzolini (1572-1645), peintre italien ;
 Lauro Azzolini (1943-), ancien brigadiste ;
 Sergio Azzolini (1967-), bassoniste italien.